Danao (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol;
 Danao (Cebu), een stad in de Filipijnse provincie Danao.